Monconseil peut désigner :
 Étienne Guinot de Monconseil (1695-1872), un général français.
 L'hôtel Monconseil, hôtel particulier à Saintes.
 Le quartier Monconseil, situé dans la ville française de Tours.

Homonymie de toponyme